Rodi heißen:

mit Familiennamen
 Dieter Rodi (* 1932), deutscher Biologe, Biologiedidaktiker, Naturschützer und Hochschullehrer
 Frithjof Rodi (* 1930), deutscher Philosoph
 Michael Rodi (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler
 Thomas John Rodi (* 1949), Erzbischof von Mobile
 Wolfgang Rodi (* 1942), deutscher Ingenieurswissenschaftler

mit Rufnamen
 Rodi von Bandel (Roderich von Bandel; 1830–nach 1875), deutscher Architekt

geographisch:

 Rodi Garganico, Hafenstadt auf dem Gargano
 Rodi TI, heute Ortsteil von Rodi-Fiesso, Gemeinde Prato, Kanton Tessin
 Rodì, ein Stadtteil der sizilianischen Gemeinde Rodì Milici sowie Name eines archäologischen Fundorts auf deren Boden
 von 1912 bis 1947 offizielle Bezeichnung der Insel Rhodos sowie ihrer Hauptstadt Rhodos (Stadt)

sowie:
 Rodi (Netzwerk), ein P2P-Netzwerk

Siehe auch:
 Rody